Фалих Рыфкы Атай (; 1894, Стамбул — 20 марта 1971, Стамбул) — турецкий писатель, публицист.

Биография 
Родился в семье имама Халила Хильми.

По окончании средней школы некоторое время посещал Стамбульский университет. Свою литературную деятельность начал с писания стихов в «Сервети Фюнун». Стал известен участием в младотурецкой газете «Танин». Во Время мировой войны был офицером запаса и работал в качестве секретаря военного трибунала. Он также был личным секретарём Талаат-паши и сопровождал Джемаль-пашу в Синайско-Палестинской кампании. Этот период военной работы много дал Атаю для его дальнейшего роста.

По окончании военной службы с 1918 года Атай вместе со своими единомышленниками издавал газету «Акшам», поддерживавшую кемалистскую революцию. Кроме того, Атай сотрудничал в ряде журналов, как «Шехбал», «Дергах» и др. Состоял и в литературной группе «Феджри Ати». Позднее участвовал в националистическом пантюркистском движении.

Атай как поэт не оставил значительных произведений. Впоследствии целиком отдал себя прозе. Ранние прозаические вещи его писались под влиянием серветифюнуновцев, в особенности Дж. Шехабетдина.

Атай стал известен благодаря своим художественно-публицистическими статьями, озаглавленными «События дня» и систематически помещавшимися в газете «Акшам». В отличие от стамбульских газет Атай обращался к народу.

С 1922 года неоднократно избирался депутатом меджлиса вплоть до выборов 1950 года.

В 1952 году стал издавать газету «Дюнья».

Отношение к СССР 
Атай стал одним из активнейших выразителей советско-турецкой дружбы. Бросил призыв изучать Советский Союз. Является автором первой в Турции книги об СССР «Ени Русья» («Новая Россия»), ставшая результатом его поездки в СССР в 1930 году в составе делегации министра иностранных дел Турции. В книге, опираясь на свои наблюдения в СССР, с одной стороны, разоблачает клеветнические вымыслы иностранной буржуазной прессы о Советском Союзе, а с другой — дает добросовестную и яркую картину строительства социализма в СССР.

Атай стал почётным гостем I Всесоюзного съезда советских писателей.

Примечания

Литература 
 Ediboglu В. S. Falih Rifki Atay komisuyor, 1945.
 Вауdar M. Edebiyatcilarirniz ne diyorlar, 1960.

Ссылки 
 РЫФКЫ Фалих // Литературная энциклопедия.
 Атай Фалих Рыфкы // Большая советская энциклопедия.

Писатели Турции
Члены Республиканской народной партии (Турция)
Похороненные на кладбище Зинджирликую
Члены Великого национального собрания Турции IV созыва
Члены Великого национального собрания Турции VI созыва
Члены Великого национального собрания Турции VII созыва
Члены Великого национального собрания Турции VIII созыва
Члены Великого национального собрания Турции V созыва
Члены Великого национального собрания Турции II созыва